Breeding ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Breeding (* 1961), US-amerikanischer Comiczeichner
 James Floyd Breeding (1901–1977), US-amerikanischer Politiker
 Marv Breeding (1934–2006), US-amerikanischer Baseballspieler

Breeding steht als Name außerdem für:

 Breeding (Kentucky), eine US-amerikanische Kleinstadt
Siehe auch:
 Breeding-Nunatak